Die Liga 1948 war die 14. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren und gleichzeitig die erste Spielzeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Saison begann am 14. März und endete am 5. Dezember 1948 mit dem Finale um die Meisterschaft.

Modus 
14 Mannschaften spielten an insgesamt 26 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Play-off 

|}

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1948 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1948
Fußballsaison 1948